

Прізвище 
 Август Фрідріх Потт (1802–1887) — німецький мовознавець.
 Персівелл Потт (1714–1788) — англійський хирург.

Географія 
 Потт — муніципалітет у Франції.